Prva liga Jugoslavije (1984/1985) była 57. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Jugosławii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów, grając systemem kołowym. Tytułu nie obroniła drużyna Crvena zvezda Belgrad. Nowym mistrzem Jugosławii został zespół FK Sarajevo. Tytuł króla strzelców zdobył Zlatko Vujović, który w barwach klubu Hajduk Split strzelił 25 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva liga Jugoslavije

Bibliografia 
 

1984 w piłce nożnej
1985 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Jugosławii
Jugosławia w XX wieku
1984 w Europie
1985 w Europie